Urme pe zăpadă  se poate referi la:

 Film
 Urme pe zăpadă (film din 1955) (Следы на снегу) – film sovietic în regia lui Adolf Bergunker
 Urme pe zăpadă (film din 2014) (Следы на снегу) – film documentar sovietic în regia lui Vladimir Kozlov